Niemcy:
 Blumenhagen – dzielnica Schwedt/Oder
 Blumenhagen – dzielnica gminy Jatznick w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald

Osoby:
 Wilhelm Blumenhagen – niemiecki pisarz

Zobacz też:
 Blumhagen